El Torneig d'Atlanta 2019, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2019, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de juliol de 2019 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019